ТКО — многозначная аббревиатура:
 ТКО — твёрдые коммунальные отходы
 ТКО — торпеда кумулятивная осевая (осевого действия)
 ТКО — трубка кругового обзора
 ТКО — Тверское казачье общество

См. также 
 ТКОП — территориальный комитет охраны природы
 ТКОР — температурный коэффициент объёмного расширения
 ТКОТ — торпеда кумулятивная осевого действия термостойкая
  — аббревиатура латиницей